Oparara, es un género de arañas araneomorfas pertenecientes a la familia Amphinectidae. Se encuentra en Nueva Zelanda.

Especies 
Según The World Spider Catalog 12.0:
 Oparara karamea Forster & Wilton, 1973
 Oparara vallus (Marples, 1959)

Referencias

Enlaces externos 

 ION
 Nomenclator Zoologicus

Amphinectidae